Indianapolis 500 1973 je bila sedeminpetdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1973.

Rezultati 

1973 v športu
1973